

Персоналии 
 Фарук I (1920—1965) — король Египта и Судана в 1936—1952 годах.
 Фарук, Фарида — королева Египта, жена Фарука I.
 Фарук, Хайтам (род. 1971) — египетский футболист, участник летних Олимпийских игр 1992 года.

Другое 
 Фарук (Фарс) — небольшой город на юге Ирана, в провинции Фарс.
 Фарук (группа) — группа, создана большевиками при Бакинском комитете РСДРП после Революции 1905-07 годов.
 Аль-Фарук — учебный лагерь аль-Каиды в Афганистане.